__БЕЗКН__

Oxyaenidae (Оксијаенидае — „оштре хијене”) је изумрла породица плаценталних сисара, из изумрлог реда Oxyaenodonta унутар кладуса Pan-Carnivora, која је у периоду од касног палеоцена до средњег еоцена настањивала подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чиниле потпородице Machaeroidinae, Oxyaeninae, Palaeonictinae и Tytthaeninae. Стручни назив за чланове ове породице сисара је оксијаениди, али су такође знани и под неформалним називом лажне звијери.

Етимологија назива

Опис 
Представници породице Oxyaenidae су били копнени предатори и сваштоједи који су по свом изгледу наликовали на представнике породице мачке,<ref>Anne E. Kort (2019.) "An early 'cat gap'? An evaluation of oxyaenids as ecological analogues of felids", in "The Society of Vertebrate Paleontology 79th annual meeting"</ref> поготово представници из потпородице Machaeroidinae који су наликовали на изумрле мачке из потпородице Machairodontinae. Ови сисари су посједовали кратке и широке лобање са дубоким вилицама. Сви представници породице Oxyaenidae су посједовали карнасалне зубе (тј. зубе дераче), који имају крунице у облику ножа и њих су користили да би кидали месо, па чак и да би сјекли хрскавицу и кост. Код представника ове породице сисара су то били модификовани први горњи пар кутњака (M1) и други доњи пар кутњака (m2). Ове врсте сисара нису посједовале трећи пар горњи и доњи кутњака (M3/m3) у својим вилицама. За разлику од представника редова Hyaenodonta и Carnivora, зуби код сисара из породице Oxyaenidae су били више прилагођени за дробљење него за резање. Представници породице Oxyaenidae су се кретали плантиградно. Неке врсте су биле способне да се пењу по дрвећу. Свој плијен су вребале из засједе. и нису биле прилагођене брзом трчању. Највеће врсте из породице Oxyaenidae су биле врсте из рода Sarkastodon, а најмање су биле из рода Tytthaena.

 Еволуција 
Представници ове групе сисара су се појавили на подручју данашње Сјеверне Америке крајем палеоцена, одакле су се проширила на подручје Европе и Азије. Најранији знани представник ове породице сисара је била врста Tytthaena parrisi која се живјела од средњег до касног палеоцена (од 58,9 до 57,8 милиона година) на простора Вајоминга (САД). Најкаснији знани представници ове породице сисара су биле врсте из периода касног еоцена:
 Sarkastodon mongoliensis, која је живјела од 45,0 до 39,9 милиона година на простору аутономне регије Унутрашња Монголија (Кина),
 Patriofelis ferox, која је живјела од 50,5 до 39,7 милиона година на простору Вајоминга и Колорада (САД),
 Diegoaelurus vanvalkenburghae, која је живјела од 42,8 до 39,7 милиона година на простору Калифорније (САД),
 и несврстана врста Machaeroidinae sp. (CM 2386), која је живјела од 42,8 до 39,7 милиона година на простору Јуте (САД).

 Систематика 
 Историја класификације 
Породица Oxyaenidae је раније била уврштавана као представник изумрлог реда Creodonta. У каснијим истраживањима се пак утврдило да је ред Creodonta полифилетски ред сисара, а ова породица сисара је уврштена у засебан ред сисара Oxyaenodonta.

 Класификација 
Класификација породице Oxyaenidae:

 Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Oxyaenidae.Solé, F. & Ladevèze, S. (2017.) "Evolution of the hypercarnivorous dentition in mammals (Metatheria, Eutheria) and its bearing on the development of tribosphenic molars." Evolution & Development, 19(2), 56–68.

 Временска распрострањенст 
 Унутар кладуса Pan-Carnivora 

 Унутар породице Oxyaenidae 

 Види још 
 Класификација сисара
 Pan-Carnivora
 Creodonta

 Референце 

 Литература 

 E. D. Cope (1880.) "On the genera of the Creodonta." Proceedings of the American Philosophical Society 19:76-82
 E. D. Cope (1891.) "On vertebrata from the Tertiary and Cretaceous rocks of the North West Territory: The species from the Oligocene or Lower Miocene beds of the Cypress Hills." Contributions to Canadian Palaeontology 3:1-25
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 O. A. Peterson (1919.) "Report Upon the Material Discovered in the Upper Eocene of the Uinta Basin by Earl Douglas in the Years 1908-1909, and by O. A. Peterson in 1912." Annals of Carnegie Museum 12(2):40-168
 R. J. G. Savage (1965.) "Fossil Mammals of Africa: 19 The Miocene Carnivora of East Africa." Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology 10(8):241-316
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 Robert L. Carroll (1988.) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 R. K. Stucky and T. G. Hardy (2007.) "A new large, hypercarnivorous oxyaenid (Mammalia, Creodonta) from the middle Eocene of the Wind River Formation, Natrona County, Wyoming." Bulletin of Carnegie Museum of Natural History 39:57-65
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122
 Susumu Tomiya, Shawn P. Zack, Michelle Spaulding and John J. Flynn (2019.) "Carnivorous mammals from the Middle Eocene Washakie formation, Wyoming, U.S.A., amd their diversity trajectory in a post-warming world", in "The Society of Vertebrate Paleontology 79th annual meeting"

Спољашње везе 

 Benjamin Burger - "Lecture 80 - Meat Eating Mammals: Creodonts and Carnivores"
 Dr. Polaris - "Oxyaenids: Early Cat Mimics"